Minimal techno – gatunek muzyki elektronicznej
 Billa – europejska sieć supermarketów